Weichenrieder heißen folgende bekannte Personen:

 Alfons J. Weichenrieder (* 1964), deutscher Finanzwissenschaftler
 Lukas Weichenrieder (* 1944), deutscher Benediktinerabt
 Max Weichenrieder (* 1950), deutscher Politiker (CSU)